Qui suis-je ? peut faire référence à :
 Qui suis-je ?, film hongkongais de 1998 ;
 « Qui suis-je ? », collection des éditions Pardès.